Il doppio del torneo di tennis Finnish Open 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Emin Ağayev e Alex Bogomolov, Jr. che hanno battuto in finale Lassi Ketola e Timo Nieminen 7-611, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Federico Browne /  Salvador Navarro (quarti di finale)
 Julian Knowle /  Andrej Stoljarov (quarti di finale)

 Francisco Costa /  Stefano Galvani (quarti di finale)
 Hermes Gamonal /  Gustavo Marcaccio (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Finnish Open 2003